Мишкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Мишкино — деревня в Балтачевском районе Башкортостана.
 Мишкино — село в Мишкинском районе Башкортостана.
 Мишкино — деревня в Учалинском районе Башкортостана.
 Мишкино — посёлок в Гусевском районе Калининградской области.
 Мишкино — посёлок городского типа в Мишкинском районе Курганской области.
 Мишкино — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Мишкино — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.
 Мишкино — деревня в составе города Краснокамск Пермского края.
 Мишкино — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Мишкино — деревня в Граховском районе Удмуртии.
 Мишкино — село в Шарканском районе Удмуртии.